The Insider steht für:

 Insider (Film)
 eine  US-amerikanische Fernsehsendung von CBS, The Insider (Boulevardmagazin)
 die russische Internetzeitung The Insider (Magazin)

Siehe auch:
 Insider (Begriffsklärung)